КЗ, KZ, kz:

 Коломенский завод — российское предприятие транспортного машиностроения.
 Конный завод — общее название животноводческого хозяйства, занимающегося воспроизводством лошадей.
 Короткое замыкание — электрическое соединение, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.
 Куб Заратустры (Ka’ba-ye Zartosht) — археологический объект в Иране.
 Контролируемая зона — территория или пространство, на которых исключено неконтролируемое пребывание лиц или транспортных средств без постоянного или разового доступа
 Killzone — серия консольных игр в жанре «шутер».
  — ежедневная региональная газета в Австрии.
 Konzentrationslager — обозначение концентрационных лагерей, существовавших во время Второй мировой войны на подконтрольной Германии территории.
 Kramme & Zeuthen — серия легкомоторных самолётов датской компании .
 KZ — код IATA для японской грузовой авиакомпании  (дочернего предприятия NYK Line).
 .kz — национальный домен верхнего уровня для Казахстана.